La mémoire de forme désigne la capacité d'un matériau à revenir à sa forme initiale après avoir été déformé. Les matériaux concernés sont :

 Alliage à mémoire de forme
 Mousse à mémoire de forme